Вудхейвен-бульвар:

 Вудхейвен-бульвар — станция Нью-Йоркского метрополитена, расположенная на линии BMT Jamaica Line.
 Вудхейвен-бульвар — станция метрополитена Нью-Йорка, расположенная на линии IND Queens Boulevard Line.